

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe 
 Poniatów – część miasta Wałbrzych
 Poniatów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka 
 Poniatów – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Sulejów 
 Poniatów – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Goszczanów 
 Poniatów – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Wieliszew

Zobacz też 
 Poniatowo, Poniatówek, Poniatówka, Poniatówki